Az Év Orosz Labdarúgója díjat a legjobb Premjer Liga-játékosnak osztja ki évente a Szport-Ekszpressz napilap minden orosz élvonalbeli egyesület 11 játékosának összesített szavazata alapján.

2005-ben a brazil Daniel Carvalho volt az első idegenlégiós, aki megnyerte ezt a díjat.

További információk
Szport-Ekszpressz 

Orosz